Geografia:
 Eden (Carolina del Nord)
 Eden (Dakota del Sud)
 Eden (Idaho)
 Eden (Maryland)
 Eden (Mississipí)
 Eden (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Eden (Texas)
 Eden (Vermont)
 Eden (Wisconsin)
 Eden (Wyoming)
 Eden Isle, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Eden Prairie, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Eden Valley, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Eden (Cap Occidental), Sud-àfrica
 Biografies:
 Anthony Eden (1897 – 1977), polític britànic.
 David Eden Lane (1938, Woden, Iowa - 2007, Terre Haute, Indiana), líder supremacista blanc i escriptor nord-americà.
 Eden Hazard (La Louvière, Bèlgica, 1991), futbolista belga.
 Miscel·lània:
 Canal Eden, canal de reg a Bengala Occidental.
 Edèn Concert, sala de music-hall de Barcelona.
 Eden Project, complex mediambiental concebut per Tim Smit i dissenyat per l'arquitecte Nicholas Grimshaw.

Vegeu també 
 Edèn